Yichun Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yichun, Jiangxi, stad på prefeltuurnivå 
 Yichun, Heilongjiang, stad på prefekturnivå

Robotskapade Kinaförgreningar